Очки досвіду в іграх (скорочено від eXPerience).
 Методологія Екстремальне програмування (eXtreme Programming)
 Операційна система Microsoft Windows XP
 Процесор AMD Athlon XP